Заняття — це форма організації навчального процесу. Заняття, як правило, триває одну академічну годину. Проте, вчителі й викладачі часто проводять по два заняття (пару).

Види занять 
 Лабораторне заняття
 Семінарське заняття
 Навчальні заняття
 Практичні заняття
 Показове заняття

2. Те, чим хто-небудь займається (справа, праця і таке інше).

 Всяке заняття, всяку роботу вона покинула. (Іван Франко)
 Моя письменницька праця — це лиш побічне заняття. (Ірчан Мирослав)

Див. також 
 Урок

Примітки 

Навчальний курс
Педагогіка